Лазарук — белорусская фамилия. Известные носители:

 Лазарук, Михаил Арсеньевич (1926—2000) — литературовед, критик, педагог; академик АПН СССР и Национальной академии наук Республики Беларусь.
 Лазарук, Сергей Владимирович (1962—2015) — советский и российский киновед, педагог и продюсер; 1-й заместитель председателя Союза кинематографистов России, заведующий кафедрой киноведения ВГИКа.